Нерса́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Ла-Курон. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16244.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-западу от Парижа, в 110 км южнее Пуатье, в 9 км к западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2343 человека.

Климат 
Климат океанический. Ближайшая метеостанция находится в городе Коньяк.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1497 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1114 были экономически активными, 383 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 1114 активных работали 971 человек (510 мужчин и 461 женщина), безработных было 143 (64 мужчины и 79 женщин). Среди 383 неактивных 109 человек были учениками или студентами, 152 — пенсионерами, 122 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Пьер (XII—XIII века). Исторический памятник с 1925 года
  (XVI век). Исторический памятник с 1988 года
 Бывшая бумажная фабрика (XVI век), ныне Музей бумаги. Исторический памятник с 1984 года
 Замок Фукоди (XVI век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта